Tam Sheang Tsung (nacido el 24 de mayo de 1995) es un futbolista malasio que se desempeña como centrocampista.

Trayectoria

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Malasia
Futbolistas del Avispa Fukuoka
Futbolistas del Kataller Toyama
Futbolistas del Gainare Tottori